Jeffrey Ullman – informatico statunitense
 Ricky Ullman – attore statunitense
 Tracey Ullman – attrice britannica naturalizzata statunitense

Pagine correlate 
 Ullmann
 Uhlmann